Herne steht für:

 Herne, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Herne (Belgien), Gemeinde in der belgischen Provinz Flämisch-Brabant
 Herne Bay, Gemeinde in England in der Grafschaft Kent
 Herne Hill, Stadtteil der Londoner Bezirke Southwark und Lambeth Kent
 Herne (Marl), ehemalige Bauerschaft auf dem Gebiet der heutigen Stadt Marl
 Herne (Insel) , Insel in der Bucht von Ad-Dakhla in der Westsahara
 Herne der Jäger, Figur aus der englischen Folklore